FIAS steht als Abkürzung für:

 Farnborough International Airshow, internationale Luftfahrtmesse in England
 Fédération Internationale de Sambo, internationaler Verband für die Kampfsportart Sambo
 Flow Injection Analysis System, automatisiertes Verfahren in der Analytischen Chemie, siehe Fließinjektionsanalyse
 Frankfurt Institute for Advanced Studies, interdisziplinäre Forschungseinrichtung

Abkürzung